Don César de Bazan (1838), personnage du Ruy Blas de Victor Hugo  ;
 Don César de Bazan (1844), drame de Dumanoir et d'Ennery ;
 Don César de Bazan (1872), opéra comique de Jules Massenet ;
 Don César de Bazan (1909), film français de Victorin Jasset ;
 Don César de Bazan (1912), film américain de Theo Frenkel ;
 Don Cæsar de Bazan (1915), film américain de Robert G. Vignola ;
 Don César de Bazan (1942), film italien de Riccardo Freda ;
 Don Sezar de Bazan (1957), film soviétique de Iosif Shapiro ;
 Don César de Bazan (1970), téléfilm français de Guy Lessertisseur ;
 Don César de Bazan (1976), téléfilm français de Jean-Pierre Marchand ;
 Don César de Bazan (1989), film et téléfilm soviétique de Yan Frid.

Voir aussi 
 Don CeSar, hôtel